Сент Клауд има више значења:
 Сент Клауд
 Сент Клауд (Флорида)
 Сент Клауд (Висконсин)
 Сент Клауд (Минесота)
 Сент Клауд (Мисури)